Ранчо Марија дел Кармен има више значења:

 Ранчо Марија дел Кармен (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Марија дел Кармен (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику